Торра́нк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний схід від Парижа, 60 км на південь від Ліона, 60 км на північ від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 86 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 241,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Торранк на сайті французького Національного інституту географії
 Торранк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Торранк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Торранк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Торранк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш